Garrison's Finish –  cortometraggio del 1914 diretto da Francis J. Grandon
Garrison's Finish –  film del 1923 diretto da Arthur Rosson